Sønderbro har flere betydninger:

 Sønderbro (Bjerringbro Sogn) – en bebyggelse i Bjerringbro Sogn
 Sønderbro (Horsens) – et kvarter i Sønderbro Sogn, Horsens Kommune
 Sønderbro (Tranbjerg Sogn) – en bebyggelse i Tranbjerg og Tiset sogne ved Århus
 Sønderbro (bro) – en bro i Kolding
 Sønderbro (Aalborg) – en indfærdselsvej til Aalborg centrum

Se også 
 Amagerbro i København kaldes også Sønderbro
 Sønderbro Fight